Роберто Карлос Фернандес Торо (; родился 12 июля 1999 года, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия) — боливийский футболист, защитник клуба «Боливар» и сборной Боливии.

Клубная карьера 
Фернандес — воспитанник клуба «Блуминг». 26 марта 2018 года в матче против «Стронгест» он дебютировал в чемпионате Боливии. 11 марта 2019 года в поединке против «Стронгест» Роберто забил свой первый гол за «Блуминг». В том же году Фернандес перешёл в испанский «Культураль Леонеса». 15 сентября в матче против «Логроньеса» он дебютировал в Сегунде B.

В начале 2020 года Фернандес вернулся на родину, став игроком «Боливара». 13 февраля в матче против «Ауроры» он дебютировал за новый клуб. 17 февраля в поединке против «Блуминга» Роберто забил свой первый гол за «Боливар».

Международная карьера 
В 2019 года Фернандес в составе молодёжной сборной Боливии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии.

26 марта 2019 года в товарищеском матче против сборной Японии Фернандес дебютировал за сборную Боливии.

В 2019 году Фернандес попал в заявку на участие в Кубке Америки в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Венесуэлы и Перу.

Примечания 

Футболисты Боливии
Игроки олимпийской сборной Боливии по футболу
Игроки сборной Боливии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Блуминг»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Игроки ФК «Боливар»